Ласло:
 Венгерское имя (László), происходящее от славянского имени Ладислав.
 Имя нескольких венгерских королей:
 Ласло I Святой
 Ласло II
 Ласло III
 Ласло IV Кун
 Ласло Лысый
 Венгерская фамилия:
 Ласло, Александр (род. 1964) — американский учёный в области системных наук.
 Ласло, Дьюла (1910—1998) — венгерский историк, археолог, художник.
 Ласло, Магда (1919—2002) — венгерская оперная певица (меццо-сопрано) наиболее известная своими работами в операх XX века.
 Ласло, Хана (род. 1953) — израильская актриса и певица.
 Ласло, Чаба (род. 1964) — венгерский футбольный тренер.
 Ласло, Эрвин (род. 1932) — философ науки, интегральный теоретик и классический пианист.
 Ласло, Эрнест (1898—1984) — американский кинооператор венгерского происхождения.
 Ласло, Эндрю (1926—2011) — американский кинооператор венгерского происхождения.

Венгерские имена